La parola parallelismo (da parallelo, latino parallelus, greco parallelos, παράλληλος, composto di παρά, presso e άλληλος, l'un l'altro) ha diversi usi:
 Parallelismo – in retorica, figura di ordine
 Parallelismo – in geometria
 Instruction level parallelism – in informatica
 Calcolo parallelo – in informatica

Pagine correlate 
 Parallela
 Parallele
 Parallelo

Altri progetti